

Geografia

Australia
 Ashford – Nuovo Galles del Sud
 Ashford – Australia Meridionale

Canada
 Ashford, Québec

Irlanda
 Ashford – Irlanda

Regno Unito
 Ashford – North Devon
 Ashford – South Hams
 Ashford, Hampshire
 Ashford (borough) (Kent)
 Ashford – Kent
 Ashford – Surrey
 Ashford-in-the-Water, Derbyshire

Stati Uniti
Ashford – Alabama
Ashford – Connecticut
Ashford – New York
Ashford – Washington
Ashford – Wisconsin
New Ashford, comune del Massachusetts

Persone
 Annaleigh Ashford – attrice e cantante statunitense
 Brad Ashford – politico statunitense
 Evelyn Ashford – velocista statunitense
 Rob Ashford – regista teatrale e coreografo statunitense